Бубнёво () — деревня в России, в Пыталовском районе Псковской области. Входит в состав Линовской волости.

Деревня расположена в 38 км к северу от города Пыталово, к северо-западу от волостного центра Линово.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 
Численность населения составляет 51 житель (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района